Bernat I de Poitiers fou comte de Poitiers vers 815-825/827.

Apareix citat dues vegades, la primera en un placitum celebrat a Poitiers el 20 de juny del 815 dirigit per un noble de nom Godil que era probablement el seu vescomte. Com que la Vita Hludivici esmenta a Ricuí com a comte el 814 o potser el mateix 815, el seu nomenament s'hauria produït poc abans del placitumo assemblea. Torna a ser esmentat en una donació a l'abadia de Saint-Maixent el 825.

Segons Settipani seria fill d'Adalem, germà de Guillem I de Tolosa el Sant i germà de Turpió d'Angulema i d'Emenó el comte que el va succeir a Poitou. Michel Dillange pensa que fou destituït el 827 quan l'exèrcit d'Aquitània, enviat pel rei Lluís el Pietós en ajut de Bernat de Septimània (que feia front a la revolta d'Aissó que tenia el suport musulmà), va demorar expressament el seu camí, ja que estava interessat en la derrota de Bernat, un partidari de Judit de Baviera, la mare de Carles el Calb.

Genealogia

Referències 
 Christian Settipani, La Noblesse du Midi Carolingien, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2004, 388 p. ()

Comtes de Poitiers